Topònims:
 Cavour (Torí), municipi de la ciutat metropolitana de Torí
 Grinzane Cavour, municipi de la província de Cuneo
 Sogliano Cavour, municipi de la província de Lecce
 Piazza Cavour (Roma),
 Via Cavour, Roma
  Biografies: Camillo Benso di Cavour, estadista italià i artífex de la unitat italiana
 Naus:
 Conte di Cavour, cuirassat de la classe Conte di Cavour, avarat el 1911 reconstruïda entre el 1933 i el 1937, desballestada el 1947
 Cavour (550), portaavions avarat el 2004